Mastodon (band), Amerikaanse metalband
 Mastodon (software), opensource webserversoftware voor de fediverse, een decentraal sociaal netwerk

Zie ook 
 Mastodonten, uitgestorven slurfdieren